Базош може да се односи на:

 Базош (Рекаш), насељено место у општини Рекаш у Румунији
 Базош (Нијевр), насељено место у Француској, у департману Нијевр

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Базош"